Das Autozentrum P&A-Preckel ist eine deutsche Unternehmensgruppe, die im Automobilhandel tätig ist. Sie besteht im Wesentlichen aus der Autozentrum P & A GmbH und der Preckel GmbH & Co. KG, beide mit Sitz in Krefeld. Die Autohausgruppe mit zehn Standorten in Nordrhein-Westfalen (u. a. Automeile Höherweg in Düsseldorf) ist Vertragshändler von elf Automarken: Renault, Alpine, Dacia, Nissan, Infiniti, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Jeep und Kia.

Autozentrum P&A-Preckel gehört zu den 20 größten Autohändlergruppen in Deutschland nach vertriebenen Neuwagen (Platz 16 im Jahr 2017 nach Platz 20 im Vorjahr).

Geschichte 
Die Unternehmensgeschichte begann 1924 mit dem Kauf einer Karmann-Karosserie-Werkstatt, in der unter anderem Kutschgespanne gefertigt wurden. Seit 1950 ist das Unternehmen Vertragshändler von Renault, später folgten weitere Marken.

Der 1924 an der Virchowstraße im Krefelder Ortsteil Dießem erworbene Unternehmenssitz besteht – inzwischen erweitert – bis heute. Die Unternehmensgebäude zwischen der Ritter- und Virchowstraße in Krefeld beherbergten einst die Maschinenfabrik Siempelkamp.

Weblinks 
 Website der Autohausgruppe

Einzelnachweise 

Automobilhändler
Unternehmen (Krefeld)
Gegründet 1924